Cet article relate le parcours de l'équipe du Mexique lors de la Coupe du monde de football 2010 organisée en Afrique du Sud du 11 juin au .

Le Mexique est battu en huitièmes de finale par l'Argentine 3 buts à 1 dans un match polémique, avec notamment un premier but argentin entaché d'une position de hors jeu.

Le Mexique avait passé le premier tour en finissant deuxième de son groupe derrière l'Uruguay, avec une victoire contre la France, un match nul contre l'Afrique du Sud et une défaite face à l'Uruguay.

Effectif 
Le , la liste des joueurs mexicains retenus pour disputer l'épreuve est dévoilée. Sélections arrêtées le .

Qualifications

Deuxième tour 

|}

Troisième tour

Groupe 2 

|}

Quatrième tour 

|}

Coupe du monde

Premier tour - Groupe A

Afrique du Sud - Mexique

France - Mexique

Mexique - Uruguay

Huitième de finale

Argentine - Mexique

Référence 

Mexique
2010